Termin MBO ima više značenja.
 Menadžerski otkup, poslovna trasakcija
 Manenguba jezik, Mbo jezik se goviori u Kamerunu.